Пунта Лагуна има више значења:

 Пунта Лагуна (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Пунта Лагуна (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику